Adrian Popescu se poate referi la:
 Adrian Popescu (n. 1947), poet, prozator și eseist român.
 Adrian Popescu (n. 1960), fost fotbalist, jucător pentru Echipa națională de fotbal a României.